Световният шампионат на Формула 1 (2015) е 66-ият пореден сезон на ФИА Формула 1. Започва на 13 март в Австралия и завършва на 29 ноември в Абу Даби.  10 отбора и 20 пилоти участват в 19-те състезания от календара. 

Луис Хамилтън и неговия отбор Мерцедес Гран При започват сезона като световни шампиони, съответно при пилотите и конструкторите, след спечелването на титлите през 2014 г.

След състезанието на Хосе Карлос Паче на 15 ноември, лидер при конструкторите е отборът на Мерцедес с 660 точки, следвани от Ферари с 401 точки и Уилямс с 253 точи. При пилотите лидер е Луис Хамилтън с 363 точки, следван от съотборника си Нико Росберг с 297 точки и Себастиан Фетел с 266 точки.

Отбори 

Бележки:

 Отборът на Манор с Уил Стивънс и Роберто Мери са представени в първото състезание за сезона в Австралия, но отборът не успява да завърши навреме болидите и не се състезават.

Календар

Резултати

Стартове

Източници 

 
Световен шампионат на Формула 1 – Сезони